Vištaspa, helenizirano u Histasp, može biti: 
 Vištaspa (fl. 10. st. pr. Kr. ili prije, ako je uopće povijesna osoba), prvi Zaratustrin patron 
 Histasp, otac Darija I. (fl. 550. pr. Kr. BCE), satrap Baktrije i vjerojatno satrap Fārsa
 Histasp (sin Darija I.) (fl. oko. 480. pr. Kr.)
 Histasp (sin Kserksa I.) (fl. oko 460. pr. Kr.)